Lindley är ett engelskt efternamn, Efternamnet Lindley har burits av bland andra:

 Alfred Lindley (1904–1951), amerikansk roddare
 Charles Lindley (1865–1957), svensk fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 David Lindley (1944–2023), amerikansk musiker
 Dennis Lindley (1923–2013), engelsk statistiker
 Ernst Lindley (1878–1949), svensk kamrer och politiker, socialdemokrat
 John Lindley (1799–1865), brittisk botanist
 Nicolás Lindley (1908–1995), peruansk militär och regeringschef
 William Lindley (1808–1900), engelsk stadsplanerare och kommunaltekniker

Externa länkar 
 

Engelska efternamn